Sechs Schiffe der United States Navy wurden USS Truxtun genannt, nach Thomas Truxtun:

 Die erste Truxtun war eine Brigg aus dem Jahre 1842
 Die zweite Truxtun (DD-14) war ein Zerstörer, in Dienst zwischen 1902 und 1919.
 Die dritte Truxtun (DD-229) war ein Zerstörer, in Dienst zwischen 1921 und 1942.
 Die vierte Truxtun (APD-98) sollte ein Geleitzerstörer (DE-282) werden, wurde 1945 aber als Transportschiff fertiggestellt 
 Die fünfte Truxtun (CGN-35), vormalig DLGN-35, war ein Atomkreuzer.
 Die sechste Truxtun (DDG-103) ist ein Zerstörer der Arleigh-Burke-Klasse, in Dienst seit 2009.

Truxtun